Влади́мир Ти́хонович Ермако́в (1924—2008) — советский и российский , специалист по истории советской культуры. Доктор исторических наук (1988), профессор.

Биография 
Выходец из бедной крестьянской семьи.

В 1942—1945 годах участник Великой Отечественной войны.

Окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантуру там же (1955).

Работал старшим научным сотрудником Института истории СССР АН СССР, работал в секторе культуры.

В 1988 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Исторический опыт культурной революции в СССР: методология, история, историография».

Научные труды

Диссертации

Монографии

Статьи

Отзывы 
Кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Отечества и кавказоведения ИППК Южного федерального университета Г. А. Матвеев отмечает, что Редкое сочетание в одном лице талантливого историка, профессионально изучающего конкретные проблемы отечественной культуры XX в., методолога и историографа обеспечило В. Т. Ермакову тройную «тягу» к исследовательскому творчеству и его высокую продуктивность.

Интересные факты 
Свидетельствуют, что сам себя он называл человеком XX съезда КПСС.

Примечания

Литература 
 

Сотрудники Института российской истории РАН